Barken steht für:
 Barken, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in Polen; siehe: Borki (Okonek)
 Barken (Dalarna), See in Schweden

Barken ist der Familienname folgender Personen:
 Renate Barken (1920–2014), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Bark (Begriffsklärung)
 Barke